Joliet puede hacer referencia a:

 un explorador francocanadiense llamado Louis Jolliet, también conocido como Joliet; nació en Quebec el 21 de septiembre de 1645.

 Joliet, un sistema de archivos.

 Varias localidades:

 Joliet, una ciudad ubicada en el estado estadounidense de Illinois.
 Joliet, un pueblo ubicado en el estado estadounidense de Montana.
 Municipio de Joliet, municipio ubicado en el condado de Will, en el estado estadounidense de Illinois.
 Área metropolitana de Chicago, también denominada Área metropolitana de Chicago-Joliet-Naperville.